Szabó Bálint (Nyíregyháza, 2002. február 18. –) magyar labdarúgó. Az Újpest játékosa, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Nyíregyházán nevelkedett. A Covid-pandémia alatt mutatkozott be a Nyíregyháza Spartacus felnőtt csapatában az NBII-ben egy Vasas elleni mérkőzésen, rá félévre profi szerződést kapott. 2022. július 6-án az Újpest szerződtette.

Válogatottban 
2022. november 9-én Gera Zoltán meghívta őt az U21-es válogatottba.

Jegyzetek

Források 
transfermarkt.com

MLSZ adatbank

Focikatalógus

Újpest FC hivatalos oldala

2002-ben született személyek
Nyíregyháziak
Élő személyek
Az Újpest FC labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói